Ласс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Ласс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї